Zornella är ett släkte av spindlar som beskrevs av Jackson 1932. Zornella ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Zornella